Jetis steht für:

 Jetis (Bantul), Distrikt im Regierungsbezirk Bantul, Sonderregion Yogyakarta, Region Java, Indonesien
 Jetis (Yogyakarta), Distrikt in der Stadt Yogyakarta, Sonderregion Yogyakarta, Region Java, Indonesien